Anorus är ett släkte av skalbaggar. Anorus ingår i familjen mossbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossbaggar
Anorus